TBq ist die Abkürzung für:
 Terabecquerel, siehe Becquerel (Einheit)

TBQ ist die Abkürzung für:
 tibio-brachialer Quotient, siehe Knöchel-Arm-Index

tbq ist die Abkürzung für:
 Tibetobirmanische Sprachen, ISO-639-3-Code

Abkürzung